Sergueï Chendelev - en russe :  (Sergej Šendelev), et en anglais :  - (né le  à Leningrad en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1981, il commence sa carrière avec le SKA Saint-Pétersbourg dans le championnat d'URSS. Il joue dans la Ligue américaine de hockey en 1991-1992. En 1993, il part en Allemagne. Il inscrit le premier but de l'histoire de la DEL un an plus tard. Il met un terme à sa carrière en 2004.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1982-1983|| SKA Leningrad|| URSS || 40|| 2|| 2|| 4|| 25|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| SKA Leningrad || URSS || 44|| 3|| 1|| 4|| 34|| || || || || 
|-
| 1984-1985|| SKA Leningrad || URSS|| 49|| 1|| 3|| 4|| 38|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| SKA Leningrad || URSS|| 34|| 0|| 2|| 2|| 14|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| SKA Leningrad || URSS|| 34|| 5|| 7|| 12|| 22|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| SKA Leningrad || URSS|| 34|| 4|| 1|| 5|| 27|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| SKA Leningrad || URSS || 42|| 4|| 1|| 5|| 30|| || || || || 
|-
| rowspan=2| 1991-1992|| Mariners du Maine|| LAH|| 24|| 0|| 2|| 2|| 10|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Nighthawks de New Haven||  LAH|| 7|| 0|| 0|| 0|| 10|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1992-1993|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 32|| 4|| 5|| 9|| 14|| || || || || 
|-
| 1993-1994 || Hedos München|| Bundesliga|| 44|| 8|| 21|| 29|| 22|| || || || || 
|-
| rowspan=2| 1994-1995|| Maddogs München || DEL|| 26|| 6|| 16|| 22|| 63|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Starbulls Rosenheim || DEL|| 15|| 4|| 7|| 11|| 10|| 7|| 2|| 7|| 9|| 10
|-
| 1995-1996|| Frankfurt Lions|| DEL|| 24|| 8|| 12|| 20|| 6|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Frankfurt Lions|| DEL|| 20|| 4|| 5|| 9|| 16|| || || || || 
|-
| rowspan=2| 1997-1998|| Starbulls Rosenheim || DEL|| 4|| 0|| 1|| 1|| 10|| || || || || 
|-
|ESV Kaufbeuren Eagles|| DEL|| 15|| 1|| 6|| 7|| 12|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| SC Bietigheim-Bissingen || 1. Liga Süd|| 32|| 9|| 31|| 40|| 50|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| EV Landsberg|| 1.Liga Süd || 55|| 16|| 46|| 62|| 52|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Straubing EHC|| Oberliga || 62|| 10|| 50|| 60|| 40|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Straubing EHC|| 2. Bundesliga|| 44|| 6|| 15|| 21|| 12|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Straubing EHC|| 2. Bundesliga|| 38|| 6|| 12|| 18|| 24|| 10|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2002-2003|| Eisbären Regensburg|| 2. Bundesliga|| 56|| 5|| 13|| 18|| 50|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| Eisbären Regensburg|| 2. Bundesliga|| 47|| 0|| 4|| 4|| 12|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0

Au niveau international 

|1993||align="left"|Championnat du monde || 8|| 1|| 3|| 4|| 7||align="left"| Médaille d'or
|-
|1994||align="left"|Jeux olympiques || 8|| 0|| 0|| 0|| 6||align="left"| Quatrième place
|-
|1994||align="left"|Championnat du monde || 6|| 1|| 1|| 2|| 8||align="left"| Cinquième place
|-
|1995||align="left"|Championnat du monde || 6|| 1|| 3|| 4|| 2||align="left"| Cinquième place

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1964
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur des Mariners du Maine (1987-1992)
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur du EHC Straubing Tigers
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du ESV Kaufbeuren
Joueur du EHC Munich
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994